Шуховцов — фамилия.

Известные носители:
 Шуховцов, Анатолий Иванович (род. 1944) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан  XII и XIII созывов от Актюбинской области.
 Шуховцов, Григорий Сергеевич (род. 1983) — российский баскетболист.

См. также 
 Шуховцев